Kamienica przy al. „Solidarności” 145 w Warszawie – kamienica znajdująca się w Warszawie przy al. „Solidarności”, tuż przed skrzyżowaniem z ul. Żelazną, na terenie osiedla Mirów, w dzielnicy Wola.

Opis 
Kamienica powstała przed II wojną światową. Jej przedwojenny adres to ul. Leszno 73. W latach 1940–1942 kamienica znajdowała się w getcie warszawskim. Przetrwała działania wojenne, w tym powstanie warszawskie, i uniknęła rozbiórki podczas powojennej budowy al. gen. Świerczewskiego (obecnie al. „Solidarności”). Obecnie obiekt jest pustostanem, a Dzielnica planuje jego sprzedaż (stan na 2014).

Do marca 2014 r. w podwórzu kamienicy znajdowała się zachowana z czasów wojennych kapliczka, której mieszkańcy przypisywali cudowne ocalenie kamienicy z działań wojennych. Została ona przekazana do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego jako eksponat ilustrujący życie religijne w czasie powstania warszawskiego.

Bibliografia 
 

Kamienice w Warszawie